Оле́г Шала́ев: Шалаев, Олег Аркадьевич (род. 1992) — российский футболист.
 Шалаев, Олег Степанович (род. 1968) — российский преподаватель и гандбольный тренер.